Steiff steht für: 

 Steiff, Hersteller von Spielwaren 

Steiff ist der Familienname folgender Personen: 
 Albert Steiff (1859–1912), württembergischer Oberamtmann
 Gerhard Steiff (1937–2011), deutscher Kirchenmusiker, Chorleiter, Dirigent und Komponist
 Karl Steiff (1846–1914), deutscher Bibliothekar 

 Richard Steiff (1877–1939), deutscher Erfinder und Unternehmer